Molekulska formula -{C8H14O4}- se može odnositi na:

 Frukton
 Suberinska kiselina